Финал Кубка Шотландии по футболу 1977 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1976/77, в котором встречались клубы «Old Firm» — «Селтик» и «Рейнджерс». Матч состоялся 7 мая 1977 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря голу с пенальти защитника  Энди Линча обладателями трофея стали футболисты , победившие с минимальным счётом 1:0.

Этот матч стал первым решающим поединком национального трофея, показанным по телевидению, с 1955 года. По этой причине, а также из-за сильного дождя на трибунах «Хэмпден Парк» собралась наименьшая аудитория со времён Второй мировой войны, наблюдавшая за финалом Кубка Шотландии.

Путь к финалу

«Селтик»

«Рейнджерс»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Celticwiki

1977
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Рейнджерс»
Футбол в Европе в 1977 году
События 7 мая
Май 1977 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1977 году